Asteriscus steht für:
 die Pflanzengattung der Strandsterne, siehe Einjähriger Strandstern
 ein Otolith im Fischohr, siehe Statolith#Fische
 eine Vortragsanweisung in der Quadratnotation des Gregorianischen Chorals
 eine Sternchenmarkierung (Fußnote) in alten Texten

Siehe auch:
 Asterisk
 Asteriskus